Le terme Journée du patrimoine peut désigner :
 , la Journée du patrimoine en Afrique du Sud ;
 , la Journée du patrimoine finlandais.

Voir aussi 
 Journées européennes du patrimoine